Лошаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Лошаки — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Россия 
 Лошаки — деревня в Милославском районе Рязанской области.

См. также 
 Лошак (значения)